Vinson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Vinson House (Benton County, Arkansas), ID-Nr. 87002392
 Vinson House (Pulaski County, Arkansas), ID-Nr. 76000461
 Vinson House (Tennessee), ID-Nr. 75001745